Кубок Кремля 2003 года в мужском одиночном разряде проводится в четырнадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, четверо из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Поль-Анри Матьё защищал свой прошлогодний титул, но проиграл в полуфинале.

Посев 

  Шенг Схалкен (Первый раунд)
  Агустин Кальери (Четвертьфинал)
  Феликс Мантилья (Первый раунд)
  Марат Сафин (Первый раунд)

<li> Максим Мирный (Второй раунд)
<li> Николас Массу (Первый раунд)
<li> Фелисиано Лопес (Первый раунд)
<li> Евгений Кафельников (Второй раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2003